Szűcs sau Szücs (în , în traducere „blănar (blană), cojocar”) se poate referi la:
  (n. 1965, Kiskunfélegyháza)
 Gabriella (Ibolya) Szűcs (n. 1984, Oradea), o jucătoare de handbal profesionistă cu cetățenie română și maghiară
 
 
 Zoe Eisele-Szűcs (n. 1948, Oradea), un pictor și scenograf român

Vezi și 
 Suciu
  ()
 Seciu
 Cojoc, Cojocaru, Cojocariu
 , ,  (kožešník, kožušník)
 
  (Kuschner)
 Blănaru
 Szűcsi
 Szúcs

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale